Geigers ist der Ortsname von

 Geigers (Eberhardzell), Ortsteil der Gemeinde Eberhardzell, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Geigers (Leutkirch im Allgäu), Ortsteil der Stadt Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Geigers (Wangen im Allgäu), Ortsteil der Stadt Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Geigers (Sulzberg), Ortsteil des Marktes Sulzberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Geigers (Wald), Ortsteil der Gemeinde Wald, Landkreis Ostallgäu, Bayern